Esistono più comuni francesi con questo nome

Guiche – Pirenei Atlantici
La Guiche (Saône-et-Loire)